La saga de videojuegos de rol Ultima incluía un sistema de virtudes que debían ser seguidas en el juego por el Avatar. Estas virtudes estaban inspiradas en parte por las creencias filosóficas de Richard Garriot, y por las 16 vías de purificación del hinduismo. Aunque las virtudes y sus antítesis son conceptos reales, en Ultima IV fueron enlazadas por primera vez como parte de un sistema ético coherente.

La historia del Mago de Oz también juega un papel importante en el entramado de dichas virtudes, inclusive Richard Garriot comentó en su momento que los tres compañeros de Dorothy Gale estaban relacionados con los tres principios: el espantapájaros (verdad), el hombre de hojalata (amor) y el león cobarde (coraje).

En la edición de abril del 2008 del magazin Pelit, el columnista Tuomas Honkala describió la implementación de las virtudes de Ultima IV: Quest of the Avatar (1985) como una experiencia de profundidad sin igual, contrastando -y lamentando- el estado actual de los videojuegos, obras únicamente de entretenimiento y consumo que desaprovechan su potencial como herramienta que favorece el crecimiento personal.

Los tres principios 
Como se narra a través de Ultima IV, las ocho virtudes exploradas en Ultima se basan en tres principios:

Las ocho virtudes 
Los principios anteriormente mencionados se combinan para formar las siguientes ocho virtudes:

La encarnación de las virtudes en el juego es el Avatar, el carácter con el que participa el jugador. Él (o ella) suele verse con una Anj, que representa la vida.

La relación entre los principios y la virtudes a menudo se explica de la siguiente manera:

 La Honestidad es el respeto por la Verdad
 La Compasión es el Amor por los demás
 El Valor es el Coraje de asumir los riesgos
 La Justicia es la Verdad suavizada por el Amor
 El Sacrificio es el Coraje para darse uno mismo en nombre del Amor
 El Honor es el Coraje para buscar y defender la Verdad
 La Espiritualidad es la búsqueda continua del Amor, la Verdad y el Coraje dentro de uno mismo y en el mundo que lo rodea
 La Humildad es lo opuesto al Orgullo, que es la ausencia de Verdad, Amor y Coraje

La Humildad es la virtud más complicada para describir, en tanto que no puede entenderse sin su anti-virtud, el orgullo. El orgullo no tiene que ver con la Verdad, el Amor y el Coraje; la humildad es similar, pero más que ser una antítesis, existe de forma independiente de los principios y les sirve de soporte.

El Símbolo del Códice 

El Símbolo del Códice en Ultima IV explica la relación entre las virtudes y los principios. Fuera del juego, el símbolo se muestra de un solo color. Sin embargo, el símbolo se colorea de acuerdo a las siguientes reglas:
 En el medio del símbolo hay tres círculos: uno de color azul, otro de amarillo y otro de rojo: estos simbolizan los principios: verdad, amor y coraje. 
 Las líneas tangenciales se colorean del color (o colores) que tocan, y cada línea toca el círculo del principio sobre el que está basada la virtud que representa.
 Hay tres líneas que tocan sólo un círculo, estas son la honestidad (azul, basado en la verdad), la compasión (amarillo, basado en el amor) y el valor (rojo, basado en el coraje).

Ultima